В одиночному розряді тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6-7, 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (фінал)
 Венді Тернбулл (переможниця)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

 Кеті Ріналді (2-ге коло)
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)
 Відсутня
 Джоанн Расселл (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Central Fidelity Bank International